Mistrzostwa świata w boksie 1982 odbywały się w dniach 4 - 15 maja 1982 roku w mieście Monachium w RFN.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty

1982 w boksie
Mistrzostwa świata w boksie
Zawody sportowe w Monachium